Das Attentat ist der Titel von

Romanen:
 Das Attentat (Greene) von Graham Greene, 1936 (Originaltitel: A Gun for Sale) 
 Das Attentat (Mulisch) von Harry Mulisch, 1982 (Originaltitel: De Aanslag) 

Spielfilmen:
 Das Attentat (1964), tschechoslowakischer Spielfilm
 Das Attentat (1972), französisch-italienisch-deutscher Spielfilm (Originaltitel: L'Attentat)
 Das Attentat (1985), französischer Spielfilm (Originaltitel: Urgence)
 Das Attentat (1986), niederländischer Spielfilm (Originaltitel: De Aanslag)
 Das Attentat (1996), US-amerikanischer Spielfilm (Originaltitel: Ghosts of Mississippi)

Sonstiges:
 Das Attentat (Comic), Graphic Novel von Loïc Dauvillier

Siehe auch:
 Attentat auf den Mächtigen (Fernsehspiel)
 Das Attentat von Sarajevo (Film)
 Das Denver-Attentat
 Das Papst-Attentat
 Dead Zone – Das Attentat
 Der Attentäter (Film)
 First Shot – Das Attentat 
 L’Attentat, DDR-Band
 München 72 – Das Attentat
 Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat
 Parkland – Das Attentat auf John F. Kennedy